E105 – trasa europejska
 E105 – oznaczenie żółcieni trwałej AB jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E